Az I. Ferdinánd uralkodói nevet az alábbiak viselték:
 I. Ferdinánd leóni király (1016 körül – 1065)
 I. Ferdinánd portugál király (1345–1383)
 I. Ferdinánd aragóniai király, szicíliai király (1380–1416)
 I. Ferdinánd nápolyi király (1423–1494)
 I. Ferdinánd magyar király, német-római császár és cseh király (1503–1564)
 I. Ferdinánd toszkánai nagyherceg (1549–1609)
 I. Ferdinánd nápoly–szicíliai király (1751–1825) – III. Ferdinánd néven szicíliai király, IV. Ferdinánd néven nápolyi király
 I. Ferdinánd parmai herceg, Parma, Piacenza és Guastalla uralkodó hercege (1751–1802)
 I. Ferdinánd osztrák császár (1793–1875) – V. Ferdinánd néven magyar és cseh király
 I. Ferdinánd bolgár cár (1861–1948)
 I. Ferdinánd román király (1865–1927)

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand I.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 1-a